Hrvatski otoci
 Balkun (Čiovo), kod Čiova
 Balkun (Šolta), kod Šolte
 Balkun (Žirje), kod Žirja